Достарлимаб — лекарственный препарат, противоопухолевое моноклональное антитело для лечения рака эндометрия
. Одобрен для применения в США и Евросоюзе в апреле 2021 года.

Также препарат проходит клинические испытания для лечения колоректального рака. В исследовании 12 пациентов с колоректальным раком II или III стадии, опубликованном в 2022 году, у всех 12 пациентов, принимавших достарлимаб, наступила ремиссия, дальнейшее лечение не требовалось. Авторы заявили, что, насколько им известно, это первый и пока единственный случай, когда испытание лекарства от рака закончилось 100% ремиссией .

Разработка 
В 2020 году в рамках исследования GARNET было объявлено, что достарлимаб демонстрирует потенциал для лечения подгруппы женщин с рецидивирующим или распространённым раком эндометрия.

Одобрение 
25 февраля 2021 года Комитет по лекарственным препаратам Европейского агентства по лекарственным средствам принял положительное заключение, в котором рекомендовал выдать условное разрешение на маркетинг достарлимаба, предназначенного для лечения некоторых видов рака эндометрия. Заявителем являлась компани GlaxoSmithKline Limited. Достарлимаб был одобрен для медицинского применения в Европейском Союзе в апреле 2021 года.

Механизм действия 
Связывается с PD-1.

Показания 
 рак эндометрия..

Беременность 
Женщины детородного возраста во время лечения и 4 мес. после него должны использовать методы контрацепции.

Способ применения 
Внутривенная инфузия.

Побочные эффекты 
Серьёзные побочные реакции у >2% пациентов включали сепсис, нарушения работы почек, инфекции мочевыводящих путей, боль в животе и пирексию.

Могут возникать иммуноопосредованные побочные реакции, включая пневмонит, колит, гепатит, различные эндокринопатии и нефрит.

Примечания 

Противоопухолевые средства — моноклональные антитела